Catedral de la Santa Virgen puede referirse a:
 Catedral de la Santa Virgen (San Francisco), catedral en San Francisco, Estados Unidos
 Catedral de la Santa Virgen María (Minsk), catedral en Minsk, Bielorrusia